Інтерконтинентальний чемпіонат WWE - це чемпіонат з професійної боротьби, за,який змагаються в американській корпорації рестлінгу WWE на бренді SmackDown. Титул був внесений до Всесвітньої федерації боротьби (WWF, тепер WWE) у 1979 році. Пат Паттерсон, став першим чемпіоном.

Реслінг
Реслери
WWE